Egon von Gayl ist der Name folgender Personen:

* Egon von Gayl (General) (Egon Friedrich Karl von Gayl; 1845–1929), deutscher General der Infanterie 
 Egon von Gayl (Landrat) (* 1928), deutscher Verwaltungsjurist